MFK Vrbové (celým názvem: Mestský futbalový klub Vrbové) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Vrbové. Založen byl v roce 1922. Od sezóny 2015/16 působí ve čtvrté lize Západoslovenského futbalového zväzu, sk. Severozápad.

Své domácí zápasy odehrává na sportovním stadionu města Vrbové s kapacitou 2 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1922 – založení
 TJ Vrbové (Telovýchovná jednota Vrbové)
 MFK Vrbové (Mestský futbalový klub Vrbové)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1969: I. A trieda  – sk. Jih
 1969–1970: Krajský přebor – sk. Západ
 1973–1975: I. A trieda  – sk. Jihozápad
 1975–1979: Krajský přebor – sk. Západ
 1979–1983: I. A trieda  – sk. Jihozápad
 1987–1993: Divize – sk. Západ
 1993–1996: 4. liga 
 1996–2001: 3. liga – sk. Západ
 2008–2015: 3. liga – sk. Západ
 2015–: 4. liga  – sk. Severozápad

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922
MFK